Mikkelijärvi (Mikkelinjärvi) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mikkelijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751373-173728), sjö i Kiruna kommun,  (26,8 ha)
Mikkelijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751511-174142), sjö i Kiruna kommun,  (51,5 ha)
Mikkelijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752396-174855), sjö i Kiruna kommun,  (22 ha)
Tuokimainen Mikkelijärvi, sjö i Kiruna kommun,  (3,6 ha)
Mikkelinjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756050-174657), sjö i Kiruna kommun,  (4,13 ha)
Mikkelinjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756108-174692), sjö i Kiruna kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn